Tempio di Demetra (Agrigento)
 Tempio di Demetra (Eleusi)